

Sigle 
 Offlaga Disco Pax  – gruppo new wave italiano
 Ökologisch-Demokratische Partei  – partito politico tedesco
 Özgürlük ve Dayanışma Partisi  – partito politico turco
 Open Directory Project  –  directory multilingue a contenuto aperto di siti internet
 Oracle Data Provider
 Ozone Depletion Potential

Informatica 
 ODP – formato di file ed estensione delle presentazioni di OpenDocument